Plaats in Indonesië
 Kedunggede (Banyumas), een plaats in het bestuurlijke gebied Banyumas in de provincie Midden-Java
 Kedunggede (Lumbir), een plaats in het bestuurlijke gebied Banyumas in de provincie Midden-Java